Rannach heißen folgende geographische Objekte:

 Rannach (Gemeinden Gratkorn, Stattegg), Ort bei Stattegg (dort Ortschaft) und Gratkorn, Bezirk Graz Umgebung, Steiermark
 Rannach (Gemeinde Mautern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Rannach (Aisch), linker Zufluss der Aisch bei Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hohe Rannach, 1018 m, Bergmassiv im Grazer Bergland, Steiermark

Siehe auch:
 Rannachbach
 Rannbach